Генеральные штаты () — многозначный термин французского происхождения.
 Генеральные штаты — парламент Франции в 1302—1789 годах.
 Генеральные штаты — парламент Голландии с 1579 по 1795 годы.
 Генеральные штаты — современный голландский парламент.